Dvärgsyror (Koenigia) är ett släkte av slideväxter. Dvärgsyror ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slideväxter